Braniborsko může být:

 Braniborsko – spolková země existující od roku 1990 a země v letech 1945–1952
 Braniborské markrabství – historický státní útvar na území východního Německa a západního Polska
 Braniborsko (provincie) – bývalá pruská provincie
 Braniborsko-Prusko – stát existující mezi roky 1618 a 1701